Матаро́ () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 22,53 км². Население — 124280 человек (на 2014 год).

Достопримечательности 
Город является родиной архитектора Жозепа Пуча-и-Кадафалка, который построил ратушу и ряд других знаменитых мест в городе:
 дом Коль-и-Регас (1898)
 дом Sisternes
 дом Parera
 El Rengle
 La Beneficiència
Рядом с городом находятся археологические раскопки римской виллы Кан Лаудер.

Климат

Города-побратимы 
  Сеэхин
  Дюрнау
  Гаммельсхаузен
  Кретей
  Корсико
  Форт-Лодердейл

Известные уроженцы 
 Перет (наст. имя Педро Пувил Калаф, 1935—2014) — певец и композитор, участник конкурса песни «Евровидение» 1974 года.

Галерея

Население

См. также 
 Сабля святого Симона

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Барселоны
Муниципалитеты Барселоны